

Geografia 
 Castellaneta – comune italiano della provincia di Taranto, in Puglia

Persone 
 Carlo Castellaneta (1930-2013) – scrittore e giornalista italiano
 Dan Castellaneta (1957) – attore e doppiatore statunitense
 Donato Castellaneta (1931-2014) – attore italiano
 Giovanni Castellaneta (1942) – diplomatico italiano
 Sergio Castellaneta (1932-2018) – politico e medico italiano